Tasnádi László (1916–1942) pilóta
 Tasnádi László (1953) államtitkár
 Tasnádi László (1954) cselgáncsozó
 Tasnádi László (1954) fotóművész, reklámfotós